Stati Uniti d'America
 Cedar Creek – census-designated place della contea di Gila, Arizona
 Cedar Creek – township della Muskegon, Michigan 
 Cedar Creek – township della Wexford, Michigan 
 Cedar Creek – villaggio della Contea di Cass, Nebraska
 Cedar Creek – comunità non incorporata della contea di Bastrop, Texas